Kaiser kan syfta på:

 Kaiser – ett amerikanskt bilmärke
 Kaiser (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Kaiser (datorspel)
 Kaiser (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Kaiser (öl) – ett österrikiskt ölmärke
 Kaiser-klass – flera olika fartygsklasser
 SMS Kaiser – flera olika tyska örlogsfartyg

Geografi

Antarktis 

 Kaiser (udde),

USA 

 Kaiser, Missouri – ort, Missouri, Miller County,

Österrike 

 Kaisergebirge, bergskedja, Tyrolen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar